Gärdet, per esteso Ladugårdsgärdet – distretto della circoscrizione di Östermalm di Stoccolma 
Gärdet – stazione della metropolitana di Stoccolma